Reaching Out (Rock Therapy), een nummer van Rock Therapy uit 1996, ook uitgevoerd door Queen + Paul Rodgers in 2005
 Reaching Out (Nero), een nummer van Nero, Daryl Hall en Kano uit 2012
 Reaching Out (televisieserie), een Hongkongse televisieserie uit 2001